Pelizzari est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Denis Pelizzari (né en 1960), coureur cycliste français
Umberto Pelizzari (né en 1965), apnéiste italien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme italien